Ficinus ist der Name von

 Heinrich David August Ficinus (1782–1857), deutscher Mediziner und Naturforscher
 Marsilio Ficino (1433–1499), italienischer Humanist, Philosoph und Arzt der Florentiner Renaissance